Pb puede hacer referencia a:

 PB, Grupo empresarial Colombiano. Véase PB Agency.
 Pb, abreviatura del elemento químico plomo.
 PB, siglas de la asociación política Partido de El Bierzo.
 PB, siglas para referirse a la planta baja.
 PB, siglas para referirse a la unidad de almacenamiento de datos.
 Pb, siglas para referirse al espacio de Internet.
 pb, par de bases nitrogenadas, la unidad de medida del ADN.
 pb, abreviatura para referirse al picobarn, una unidad de superficie.
 pb, en el mundo de las finanzas, abreviatura de «punto base» (basis point).
 PB, código ISO para Paraíba, estado de Brasil.
 PB (Países Bajos), país europeo.
 PB Peronismo de Base, Movimiento político argentino.

Acrónimos
Siglas políticas